Mihajlo (ime), muško osobno ime židovskog porijekla

Okrunjene glave koje su se zvale Mihajlo 
Mihajlo Višević, vladar Zahumlja
Mihajlo, ban Slavonije
Mihajlo Koribut Višneveckij kralj Poljske
Mihajlo, portugalski kralj
Mihajlo, rumunjski kralj
Mihajlo Obrenović knez Srbije
Mihajlo Krešimir II.
Mihajlo I., car Bizanta
Mihajlo I., car Rusije
Mihajlo II., car Bizanta
Mihajlo II., car Rusije
Mihajlo III., car Bizanta
Mihajlo IV., car Bizant
Mihajlo V., car Bizanta
Mihajlo VI., car Bizanta
Mihajlo VII., car Bizanta
Mihajlo VIII., car Bizanta
Mihailo, vladar Duklje

Političari imena Mihajlo 

Mihail Gorbačov posljednji predsjednik SSSR